

Biografias 
 Cesare Goretti, filósofo do Direito
 Maria Goretti, santo da Igreja Católica
 Mario Goretti, o guitarrista
 Roberto Goretti, o jogador
 Vittorio Goretti, astrônomo

Astronomia 
 7801 Goretti, asteróide, no sistema solar

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana